Zvonek může být:

 zvonek – elektrické zařízení pro akustickou signalizaci
 hudební nástroj (malý zvon)

biologie
 zvonek (Chloris) – skupina zpěvných ptáků, v Česku žije zvonek zelený
 zvonek (rostlina) – rod bylin z čeledi zvonkovitých (Campanulaceae)

kultura
 Třebíčský Zvonek – letní festival

příjmení
 František Zvonek (1926–1974) – slovenský fotbalový brankář

Související články 
 zvon (rozcestník) – obecně samozvučný bicí nástroj; jinak mnoho různých významů
 zvoneček – zdrobnělina od slova zvon, viz též rolnička
 zvonice nebo zvonička 
 zvoník – obsluha zvonů
 zvonec – menší zvon, typicky tenkostěnný na krku dobytka, pro plašení predátorů a usnadnění hledání zaběhlých kusů
 zvonohra či zvonkohra – hudební nástroj pro hru na zvony, sada zvonů

Externí odkazy